Слаломные лыжи — особая разновидность горных лыж, для спортивной дисциплины слалом.

Классификация 
Слаломные лыжи — лыжи с боковым вырезом небольшого радиуса (11 - 13м), с большим контрастом ширины носка и ширины талии. Слаломные лыжи для соревнований мужчин, согласно правилам FIS (Международной Федерацией Лыж), должны быть длиной 165 см, для женщин — 155 см. В слаломе вешки (правильнее их называть древки) стоят близко и часто и надо делать короткие и частые повороты. Профессиональные спортсмены для быстроты прохождения трассы сбивают древки палками со специальными щитками и коленями (они со специальными наколенниками), но чаще - гардами (специальное приспособление для защиты рук)

Проведение соревнований 
Соревнования проводятся на трассах длиной не менее 450 м (мужчины) и 400 м (женщины), перепады высот должны быть не менее 150 м и 120 м, что соответствует среднему уклону в 25°-35°. На трассе устанавливают 40-60 ворот, обозначенных парами флагов или эластичных шестов одного цвета (красного или голубого), в среднем ворота приходятся на каждые 10 м трассы. Ширина ворот составляет 3.2-4 м, расстояние между ними — 0.75-15 м. Лыжники на трассе развивают скорость до 60 км/ч.

Спортсмены соревнуются в двух попытках, причём для каждой попытки устанавливается новая трасса. Первым по трассе спускается «открывающий» — эта почётная миссия обычно поручается лыжникам, уже ушедшим из большого спорта; показанное открывающим время служит ориентиром для зачёта результатов участников.

Соревнования местного уровня при необходимости могут проводиться не на двух, а на четырёх более коротких трассах, длина которых должна составлять не менее 220 м, а перепад высот — не менее 60 м (параметры Международной федерации лыжного спорта).

См.также 
 Горнолыжный спорт
 Горные лыжи
 Слалом

Горнолыжный спорт